Veliferidae är en familj av fiskar. Veliferidae ingår i ordningen glansfiskartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Veliferidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Glansfiskartade fiskar
Veliferidae